Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1930 spelades 31 januari-10 februari 1930 och var det fjärde världsmästerskapet i ishockey och gällde samtidigt som det femtonde Europamästerskapet i ishockey. Detta var den första världsmästerskapsturneringen som inte också var en olympisk ishockeyturnering. Matcherna spelades i Chamonix, Frankrike, Berlin, Tyskland och Wien, Österrike. Kanada fick en friplats till finalen och slog där Tyskland med 6-1. Kanada representerades av laget Port Arthur Bearcats. Schweiz vann bronset efter att ha förlorat i "semifinalen" mot Tyskland.

Sverige uteblev efter att 1929/1930 ha upplevt den varmaste vintern sedan 1791. Isarna frös först i februari 1930, så spelarna hade för lite matchträning.

Spelträd

Resultat

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Match om fjärde plats

Final

Slutställning

Referenser 

1930 i Frankrike
1930 i Tyskland
1930 i Österrike
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
Internationella ishockeytävlingar i Österrike
Sportevenemang i Frankrike
Sportevenemang i Berlin
Sportevenemang i Österrike
Ishockeysäsongen 1929/1930
1930
Sportevenemang i Wien
Sport i Chamonix
Wien under 1900-talet